Le gouvernorat d'Idleb, Idlib ou Edleb est l'un des quatorze gouvernorats (ou provinces) de Syrie ; il a pour capitale la ville d'Idleb. Selon les sources, sa superficie est donnée entre  et . Il compte  habitants (estimation de 2010).

Il comprend notamment les villes d'Idleb et de Fouah.

Districts 

Le gouvernorat est subdivisé en cinq districts :
 Arihah (chef-lieu Arihah)
 Harim (chef-lieu: Harim)
 Idleb (chef-lieu: Idleb)
 Jisr al-Choghour (chef-lieu: Jisr al-Choughour)
 Maarat al-Nouman (chef-lieu: Maarat al-Nouman)

Notes et références